Sasiny (Boćki), village de Pologne
 Sasiny (Małdyty), village de Pologne